Hauk ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Hauk (* 1984), deutscher Fußballspieler
 Anton Hauk (1886–1971), deutscher Politiker (NSDAP)
 Franz Hauk (* 1955), deutscher Organist
 Günter Hauk (1932–1979), deutscher Komponist
 Herbert Hauk (1923–1988), österreichischer Journalist, Fernsehschaffender
 Karl Hauk (1898–1974), österreichischer Maler
 Marco Hauk (* 1984), deutscher Handballspieler
 Minnie Hauk (1851–1929), US-amerikanische Opernsängerin
 Peter Hauk (* 1960), deutscher Politiker (CDU), Mitglied im Landtag von Baden-Württemberg und Minister
 Roman Hauk (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Viktor Hauk (1915–2003), Physiker und Professor

Hauk steht für:

 eine Klasse norwegischer Flugkörperschnellboote, siehe Hauk-Klasse

Siehe auch:
 Hauck
 Haug (Begriffsklärung)
 Haugk
 Haugg
 Hauke